Siam kan op het volgende betrekking hebben:
 Siam is de oude naam van Thailand
 Siam (motorfiets), een Italiaans scootermerk
 Society for Industrial and Applied Mathematics, een van oorsprong Amerikaans wiskundig genootschap dat onder meer verschillende tijdschriften uitgeeft
 SIAM staat ook voor Service Integration and Management
 SIAM is een open source-oplossing voor Identity en Access Management gebaseerd op A-Select

Zie ook 
 Siamees (doorverwijspagina)